

Топоніми 
 Атабаска — гора у Каскадних горах (провінція Альберта, Канада)
 Атабаска — велике прісноводне озеро в провінціях Саскачеван і Альберта, Канада
 Атабаска — річка на заході Канади
 Атабаска — великі родовища бітумінозних і нафтоносних пісків розташовані на півночі провінції Альберта в Канаді

Населені пункти 
 Атабаска (Квебек) — регіональний муніципалітет у Квебеку